Ху́лио Се́сар Корте́с Ла́гос, также известный под прозвищем Эль-По́чо (; род. 29 марта 1941, Монтевидео) — уругвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника; затем работал тренером. На клубном уровне известен по выступлениям за «Пеньяроль», с которым в 1966 году завоевал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Также выступал за другие уругвайские, аргентинские и центральноамериканские команды. Один из пяти футболистов, трижды выступавших в составе сборной Уругвая в финальной стадии чемпионатов мира. Полуфиналист чемпионата мира 1970 года.

Биография 
Кортес дебютировал в профессиональном футболе очень рано — в 16 лет, в составе «Феникса». В 1958 году он впервые попал в «Пеньяроль», но закрепиться в основном составе не смог и в 1960 году перешёл в «Суд Америку», в которой продолжил выступать в том числе и за молодёжную команду вплоть до 1962 года. В том же году впервые получил вызов в национальную сборную и принял участие в чемпионате мира в Чили.

До 1965 года Кортес сменил ещё три клуба, успев поиграть в аргентинских «Химнасии» (Ла-Плата) и «Росарио Сентрале», а также в «Серро».

В 1966 году Эль-Почо вернулся в «Пеньяроль», где на сей раз сумел закрепиться в основе и стать одним из лидеров полузащиты. Годы, проведённые в стане «Ауринегрос», стали самыми насыщенными для Кортеса в плане достижений. Уже в 1966 году он стал частью команды, сумевшей выиграть Кубок Либертадорес, а затем переиграть мадридский «Реал» в матчах за Межконтинентальный кубок — второй в истории «Пеньяроля». В том же году Кортес во второй раз принял участие в Кубке мира вместе со сборной Уругвая.

В следующие два года Кортес вместе с «Пеньяролем» выиграл подряд два титула чемпиона Уругвая, а в 1969 году прибавил в свою коллекцию трофеев Суперкубок межконтинентальных чемпионов.

В 1970 году Эль-Почо в третий раз стал участником чемпионата мира. Он начинал турнир на скамейке запасных, но травма, полученная капитаном сборной Педро Рочей в самом начале стартового матча против сборной Израиля, вынудила Хуана Хохберга произвести замену и выпустить на поле Кортеса. Полузащитник «Пеньяроля» не подвёл главного тренера и успешно заменил Рочу, сыграв во всех оставшихся матчах сборной, которая в итоге заняла четвёртое место на Мундиале. По окончании турнира Кортес завершил выступления в Селесте. Он стал одним из пяти уругвайцев, сыгравших в финальных стадиях чемпионатов мира 3 раза, наряду с Ладислао Мазуркевичем, Вильямом Мартинесом, Виктором Эспарраго и Луисом Кубильей. Лишь один уругваец сыграл на четырёх Кубках мира — Педро Роча (1962—1974).

С 1971 по 1978 год Кортес завершал карьеру в центральноамериканских чемпионатах. По окончании карьеру футболиста стал жить в Гватемале. Долго работал тренером, возглавляя гватемальские, коста-риканские, сальвадорские клубы. В 1983 году привёл «Сучитепекес» к единственной в истории клуба победе в первенстве Гватемалы. Дважды завоёвывал Кубок Гватемалы. В 2001 году выиграл с национальной командой Гватемалы Центральноамериканский кубок, — это была первая и единственная победа гватемальцев в данном турнире.

Титулы и достижения

Как игрок 
 Чемпион Уругвая (2): 1967, 1968
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1966
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1966
 Обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов (1): 1969
 4-е место на чемпионате мира (1): 1970

Как тренер 
 Чемпион Гватемалы (1): 1983
 Обладатель Кубка Гватемалы (2): 1984/85, 2005
 Обладатель Центральноамериканского кубка (1): 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Альянса» Сан-Сальвадор
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Мунисипаль»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Тренеры ФК «Комуникасьонес»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры сборной Гватемалы по футболу
Тренеры ФК «Кобан Имперьяль»
Тренеры ФК «Депортиво Саприсса»
Тренеры ФК «Шелаху»
Тренеры ФК «Сан-Карлос»